Пётр Казьмин:
 Казьмин, Пётр Алексеевич (1919 — после 2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Казьмин, Пётр Иванович (1915—2010) — советский лётчик-испытатель.
 Казьмин, Пётр Михайлович (1892—1964) — русский советский фольклорист.